Борк () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Борк, Александр Христофорович (1889—1966) — советский химик, сын Х. И. Борка.
 Борк, Алексей Николаевич (ум. до 1919) — врач, активный деятель «Союза русского народа».
 Борк, Владимир Николаевич (ум. 1906) — комиссар по крестьянским делам Радомской губернии.
 Борк, Христофор Иванович (1832—1916) — русский музыкант, тромбонист, тубист и ударник.
 Борк, Эдмунд фон (1906—1944) — немецкий композитор.

Двойные фамилии 
 Шабельская-Борк, Елизавета Александровна (1855—1917) — русская писательница, актриса и антрепренёрша.

Населённые пункты 
 Борк — серболужицкая деревня в коммуне Шпреталь района Баутцен, земля Саксония.

См. также 
 Bork
 Бёрк